Benetton poate fi:

 Benetton Formula, fostă echipă de Formula 1
 Benetton Group, companie de retail de îmbrăcăminte din Italia